Амину Буба (; 28 января 1991, Гаруа, Камерун) — камерунский футболист, защитник, игрок сборной Камеруна по футболу.

Клубная карьера 
Амину начал свою профессиональную карьеру в 2012 году в «Котон Спорт» из своего родного города — Гаруа. Всего за два сезона в клубе Амину сыграл 24 матча. В январе 2014 года игрок переехал в Тунис и подписал контракт с «Эсперанс», одним из крупнейших клубов страны, выступающем в первой лиге. Закрепиться в клубе игроку не удалось и он отправился в аренду в другой тунисский клуб — «Константина».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на сайте myscore.ru

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки ФК «Котон Спорт»
Игроки ФК «Эсперанс» Тунис
Игроки ФК «Константина»
Игроки ФК «Аль-Халидж»
Игроки ФК «Аль-Иттифак»
Игроки ФК «Аль-Таи»